Miejscowości w Portoryko:
 Maricao – miejscowość w gminie Maricao
Gminy w Portoryko:
 gmina Maricao (ang. Maricao Municipio) w Portoryko